Super League handbal (mannen)
 Super League handbal (vrouwen)